Модерах, Карл Фридрих (1720—1772) — историк, академик.
 Модерах, Карл Фёдорович (1747—1819) — российский военный инженер и государственный деятель.
 Модерах, Софья Карловна (1768—1857) — дочь Карла Фёдоровича Модераха и жена Аггея Степановича Певцова, шефа Екатеринбургского мушкетёрского полка. Считалась одной из наиболее просвещённых женщин своего времени.